Uz Maršala Tita (Avec le Maréchal Tito) est un hymne des Partisans yougoslaves sur Josip Broz Tito, le maréchal et président historique de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, écrit par Vladimir Nazor et composé par . 

Pendant la Seconde Guerre mondiale en Yougoslavie, le régime Oustachis mis en place dans l'État indépendant de Croatie (État fantoche du Troisième Reich) s'est revendiqué des origines du peuple Goths (c'est-à-dire Ostrogoths, voir aussi : les ), au lieu des Slaves, ce qui les rendait , et donc plus proche du régime nazi. La strophe médiane de cette chanson aborde cela en réfutant catégoriquement la théorie de ces origines gothiques et en réaffirmant les origines slaves de tous les peuples slaves du Sud.

Paroles

Notes et références 

Chanson des années 1940
Panslavisme